Магомед Касумович Касумов (14 ноября 1940, Урахи, СССР — 25 марта 2019, Махачкала) — советский и российский композитор и пианист, педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999) и Дагестанской АССР, Член союза композиторов СССР.
Лауреат Государственной премии Дагестанской АССР,  лауреат премии им. О. Батырая (1984 г.), лауреат премии им. Г. Гасанова (1997 г.), лауреат Государственной премии Республики Дагестан.

Биография 
Магомед Касумов родился 14 ноября 1940 года в Уркарахе. Родом из знаменитого  с. Урахи Сергокалинского района. Подрастая, в ансамбле с отцом он играл на свирели и чунгуре. 

Касуму доставляло огромное удовольствие музицировать с самым талантливым из пятерых своих детей - Магомедом.

В 1956 г. Магомед был зачислен на дирижёрское отделение Музыкального училища г. Махачкалы. Учился он с большим интересом. 

Заметив способного ученика, корифей профессиональной музыки Дагестана Готфрид Гасанов перевел его на теоретическое отделение и сам стал заниматься с ним композицией и другими предметами. Он всесторонне развивал ученика, командировал его в районы для йотирования музыки самодеятельных композиторов, что было нелегкой работой. По поручению учителя Магомед неоднократно выезжал с экспедицией по родному краю для записи народных песенных и танцевальных мелодий. Магомед двоюродный племянник Дженнет Далгат - первой женщины с высшим образованием, первого композитора - женщины из Северного Кавказа. . 

Постепенно появилось желание создавать и свои образы. Первой студенческой работой была Лезгинка, представленная на конкурс Молодые таланты и удостоенная первой премии. В 1959 г. произведения молодого композитора исполнялись на пленуме Союза композиторов Дагестана. 'Тема и пять вариаций' для фортепиано была исполнена Л. Магомедовой - ученицей Г.Гасанова, хоровые произведения исполнял хор Дагтелерадио под управлением Р. Мизрахи. С третьего курса Магомед играл на бас-кумузе в оркестре народных инструментов Дагтелерадио. В репертуаре этого оркестра были и 'Сюита в четырёх частях', 'Лезгинка' для оркестра народных инструментов, написанные М. Касумовым. После окончания училища Г. Гасанов отправил молодого композитора в Ленинградскую консерваторию, где ранее учился сам. М. Касумов успешно сдал вступительный экзамен на композиторский факультет, в класс профессора В. Цытовича.

В 1971 г. М. Касумов, выпускник консерватории, продолжил учебу в аспирантуре, одновременно работая художественным руководителем Ленинградской военно-медицинской академии. В Махачкалу Магомед Касумович приехал в 1973 г. и стал заведовать теоретическим отделением училища, а уже через год был принят в члены Союза композиторов СССР. В этот период им написаны 'Струнный квартет', 'Скрипичный концерт', фортепианные пьесы, песни на стихи поэтов Дагестана, хоровые и оркестровые произведения. В 1979 г. композитор был удостоен Государственной премии имени Г. Цадасы за 'Концерт для скрипки с оркестром', исполненный М. Абуевым и симфоническим оркестром Дагтелерадио. В 1983 г. Магомед Касумович возглавил Союз композиторов Дагестана. 

Через год он был награжден премией имени О. Батырая за поэму 'Батырай' для чтеца, солиста и камерного оркестра. Следующая премия им. Г.А. Гасанова была вручена ему за фортепианный концерт в 1989 г. А через год - премия имени А.Пушкина за цикл песен на стихи выдающегося поэта. Ярким произведением Магомеда Касумовича является 'Сюита для чаганы с камерным оркестром', впервые исполненная заслуженным артистом РФ М. Хадулаевым и камерным оркестром под управлением С. Хржановского. За эту работу композитор получил Государственную премию Республики Дагестан.

Владея высокой композиторской техникой, М. Касумов легко передает свои чувства и мысли, используя различные составы музыкальных инструментов. Им написано много оркестровой и хоровой музыки. 

Мастер звука, он очень умело подбирает необходимые обертона и ритмы для создания ярких дагестанских музыкальных сюжетов и описания роскошной природы нашего края.Композитор является почетным гражданином Махачкалы, Сергокалинского района. 

И особенно приятно, что он в 2006 г. награжден Золотой медалью Петра Великого за десятичастную сюиту для оркестра 'Белые ночи Петербурга', исполненную симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением А. Алиева. Как когда-то его учитель старался передать ему свои знания, так и Магомед Касумович отдает много сил и знаний своим ученикам. Многие из них достигли больших профессиональных успехов. Так, О. Озерская, окончив консерваторию и аспирантуру в Москве, стала членом Союза композиторов России, Л. Курбанова учится в консерватории в Нижнем Новгороде, Э. Абдурагимова - в Академии музыки им. К. Караева в Баку, А. Зарманбетов и М. Хангаев продолжают учебу в Нальчике.

Награды и звания 
 Медаль «За трудовую доблесть».
 Медаль «За трудовое отличие».
 Медаль «Ветеран труда».
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (8 января 1999 года) — за заслуги в области искусства.
 Заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР.
 Государственная премия Дагестанской АССР.
 Премия им. О. Батырая (1984).
 Премия им. Г. Гасанова (1997).
 Государственная премия Республики Дагестан.
 Почётный гражданин города Махачкалы.

Ссылки 
  Биография Заслуженного деятеля искусств РФ Магомеда Касумова
 Касумов в строке известных уроженцев Сергокалинского района Республики Дагестан
 Касумов об Дженнет Далгат
 Касумов на юбилее Союза композиторов Дагестана
 Касумов об гимне Дагестана
 В Махачкале отпраздновали 75 летие Магомеда Касумова
 РИА Дагестан - Юбилей Магомеда Касумова 
 Дагестанская правда - Магомед Касумовoв

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Заслуженные деятели искусств Дагестанской АССР
Выпускники Махачкалинского музыкального училища
Лауреаты Государственной премии Республики Дагестан
Почётные граждане Махачкалы